Portonovo ima više značenja:
 Portonovo, Ancona
 Portonovo, Bologna